«Сассо́не» () — печатное издание компании «Сассоне» () в форме каталогов почтовых марок для Италии и связанных с ней государств.

Описание 
Каталог производится итальянской фирмой «Сассоне» и охватывает выпуски почтовых марок Италии, итальянских государств, Ватикана и Сан-Марино. Кроме того, издавался специальный каталог почтовых марок староитальянских государств.

Примеры каталожных изданий 
 AA. VV. Catalogo dei francobolli italiani Sassone. — Roma, Italia: Sassone s.r.l.
 Carraro G. Catalogo delle specializzazioni e varietà della Repubblica Italiana. — Roma, Italia: Sassone s.r.l., 2008.
 Carraro G. Catalogo delle specializzazioni e varietà della Repubblica Italiana. — Roma, Italia: Sassone s.r.l., 2016.
 Carraro G. Catalogo delle specializzazioni e varietà della Repubblica Italiana e Trieste (volume). — 19ª edizione. — Roma, Italia: Sassone s.r.l., 2008.
 Carraro D. e G. Catalogo delle specializzazioni e varietà della Repubblica Italiana e Trieste. — Roma, Italia: Sassone s.r.l., 2012.
 AA. VV. Catalogo Sassone specializzato. — Roma, Italia: Sassone s.r.l., 2008.
 Sassone: Catalogo specializzato dei francobolli d’Italia anni dal 2000 al 2009. — Roma, Italia: Sassone s.r.l.
 Sassone: Catalogo specializzato dei francobolli d’Italia e dei paesi italiani. — 69ª edizione. — Roma, Italia: Sassone s.r.l., 2010.
 Sassone: Catalogo specializzato dei francobolli d’Italia e dei paesi italiani. — 70ª edizione. — Roma, Italia: Sassone s.r.l., 2011.
 Sassone: Catalogo specializzato dei francobolli d’Italia. — Roma, Italia: Sassone s.r.l., 2016.

См. также

Примечания 

Каталоги почтовых марок
Издатели Италии
Издательства Италии
Почтовые марки Италии